Павел Анатольевич Ливинский (род. 19 февраля 1980, Челябинск, Челябинская область, РСФСР, СССР) – российский управленец и государственный деятель. Директор Департамента энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации с 15 января 2021 года. Бывший председатель правления и генеральный директор ПАО «Россети» с 11 сентября 2017 года. Уволен 14.01.2021.

С февраля 2018 года — член совета директоров Россетей. Возглавляет советы директоров компаний «МОЭСК» и «Ленэнерго». Также входит в советы директоров ФСК ЕЭС, АО «СО ЕЭС» и «Русгидро» . Член президиума Российского национального комитета Мирового энергетического совета и наблюдательного совета Научно-технического совета Единой энергетической системы.

Ранее занимал пост руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы (2013-2017) и Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (2017).

В октябре 2017 года вошел в число наставников всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России».

В августе 2018 года журнал Forbes включил Ливинского в список 100 самых влиятельных россиян.

Ранние годы 
Родился 19 февраля 1980 года в Челябинске в семье энергетика Анатолия Ливинского.

В 1997 году Павел Ливинский вместе с родителями и сестрой переехал в Москву. В том же году поступил на экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2001 году окончил обучение по специальности «Экономика», после чего поступил в магистратуру на направление «Менеджмент». В 2003 году получил диплом с золотой медалью.

В частной энергетике 
Во время обучения в МГУ подрабатывал в организациях «Центр по эффективному использованию энергии» и «Энергомашэкспорт».

В 2003-2005 годах — глава управления по работе с крупными потребителями, затем начальник управления по транспортно-экономической политике ОАО «Энергосбытовая компания "Восток"».

В 2005-2006 годах работал в ОАО «Энергокомпания "Сургутэнергогаз"» в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа.

В 2006 году вернулся в столицу. В 2006-2008 годах — заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская электросетевая компания» (МГЭсК). В 2008 году предприятие было присоединено к ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (МОЭСК), где Ливинский в 2008-2009 годах был заместителем генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями. В 2010-2012 годах также занимал должность генерального директора и председателя совета директоров ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» (ОАО «СПКБРР»).

В правительстве Москвы 
С июля 2011 год по январь 2013 года — генеральный директор «Объединенной энергетической компании», принадлежащей правительству Москвы. Под его руководством компания сконцентрировалась на строительстве сетевой инфраструктуры, модернизации энергосетей и прокладке в дома вторых вводов для резервной подачи электричества. За два года были построены подстанции «Магистральная», «Абрамово», «Герцево» и «Мневники». Подстанция «Магистральная» была введена в строй специально для энергоснабжения делового центра «Москва-Сити».

С 22 января 2013 года по 7 марта 2017 года —  руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства (ТЭХ) города Москвы. На этой должности он сменил Евгения Склярова, занимавшего пост с 2006 года.

В первые годы работы в мэрии Москвы Ливинский продолжил политику предшественника по освещению дворов, территорий школ и парков. Если в 2012 году в столице было освещено 6526 территории, то к 2017 году – больше 16000. На реализацию программы было выделено не менее 7,5 млрд. руб.  

Во время работы Ливинского департаментом проводилась замена осветительных приборов в центре города. В районах исторической застройки центра Москвы устанавливались копии московских газовых фонарей XIX века. В новых светильниках использовались энергосберегающие светодиодные и металлогалогенные лампы.

В 2015-2017 году в рамках программы благоустройства «Моя улица» продвигал проект «Чистое небо», предусматривающий перенос линий электроснабжения и связи из воздушного пространства в подземную кабельную канализацию. За два года было снято 386 км незаконных надземных линий и смонтировано около 500 км коммуникаций. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что большая часть воздушных линий в Москве проложена легально, и дальнейшее развитие проекта невозможно, если не будет выработана процедура компенсаций за перенос сетей под землю.

Ливинский выступал за уменьшение количества формальных процедур для клиентов московской энергосистемы. Так, срок подключения к энергосетям для потребителей до 150 кВ к 2015 году сократился со 180 до 90 дней.

В 2015 г. 35-летний Павел Ливинский вошел в пятерку самых молодых чиновников мэрии Москвы.

Когда в марте 2017 года департамент топливно-энергетического хозяйства был объединен с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, Павла Ливинского назначили руководителем объединенного ведомства.

9 сентября 2017 года покинул правительство Москвы в связи с переходом на должность генерального директора ПАО «Россети».

Россети 
С 11 сентября 2017 года — глава компании «Российские сети». Ранее этот пост занимал Олег Бударгин. О назначении сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в августе 2017 года. При назначении Павла Ливинского Медведев обратил внимание на его опыт в сфере энергетики. По данным источников РБК, среди прочих фигуру Ливинского рекомендовал мэр Москвы Сергей Собянин.

17 октября 2017 года Павел Ливинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным обозначил свои приоритеты в качестве руководителя «Россетей»: инновационное развитие, сокращение издержек, предсказуемая тарифная политика, бесперебойное энергоснабжение.

Цифровизация 
Павел Ливинский продвигает идею развития цифровой сетевой инфраструктуры как части стратегии по сокращению издержек компании. На полный переход активов компании на технологию цифровой электрической сети к 2030 году планируется выделить более триллиона рублей.  В сентябре 2018 года Ливинский подчеркнул, что программа цифровизации окупается, и дополнительных бюджетных вливаний для ее реализации не потребуется.

По мнению гендиректора «Россетей», «традиционное оборудование не обеспечивает высокую степень защиты от негативных погодных условий и вмешательства сторонних лиц, а следовательно, остаются высокие риски и аварийности, и коммерческих потерь; такое оборудование требует высоких эксплуатационных затрат». В результате модернизации компания сможет дистанционно управлять сетью и отслеживать состояние электрооборудования онлайн, получать данные о потреблении электроэнергии без участия потребителей и проверки счетчиков, оборудование будет осуществлять самодиагностику без выезда сотрудников.

Элементы цифровой сети уже действуют на подстанциях в Московском энергетическом кольце. 22 декабря 2017 года в Красноярском крае была запущена первая в России цифровая подстанция. В Калининградской области введен в эксплуатацию «Цифровой РЭС», а также создан Центр управления сетями и малой генерацией. На март 2018 года область была на 80% оснащена приборами «умного учета».

В мае на Петербургском международном экономическом форуме «Россети» подписали с «Ростехом» соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее совместные проекты в области построения систем интеллектуального учета, обеспечения информационной безопасности сетей, развития телекоммуникаций и реализации проектов  «Цифровая подстанция» и «Цифровые активно-адаптивные сети».

4 июня 2018 года вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Павел Ливинский открыл первую в столице цифровую подстанцию «Медведевская». Подстанция мощностью 160 МВА полностью укомплектована оборудованием российского производства и средствами онлайн-мониторинга и дистанционного управления.

В июне 2018 года Ливинский анонсировал экспериментальный этап внедрения цифровых сетей в Дагестане, который являлся рекордсменом среди российских регионов по потерям в энергосетях (37%). С 20 июля по 20 августа 2018 г. более 2,5 тыс. энергетиков со всей России отрабатывали взаимодействие по восстановлению электросетей в сложных погодных условиях, используя более 870 единиц техники. За месяц учений была обновлена сетевая инфраструктура нескольких районов республики: установлено более 20 тыс. «умных» приборов учета, заменено 8 тыс. опор ЛЭП, модернизировано 600 км. воздушных линий электропередачи, налажена работа около 400 трансформаторных подстанций. Инженеры выполнили 10-летний объем инвестиционной программы местного филиала.

24 августа 2018 года в Калининградской области была введена в строй полностью автоматизированная энергоподстанция «Морская», снабжающая электроэнергией Светлый, Янтарный и Приморск..

Дивидендная политика
17 октября 2017 года Павел Ливинский выступил на семинаре ФАС в Ялте с инициативой об освобождении «Россетей» от выплаты дивидендов. По мнению Ливинского, это позволило бы избежать роста тарифа для потребителей и высвободить ресурсы для инвестиционной программы. После заявления акции компании упали на 4,65% на Московской бирже. Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук раскритиковал заявление Ливинского, подчеркнув, что выплата дивидендов инфраструктурными компаниями — общемировая практика и «единственно правильный механизм мотивации и баланса эффективности, целесообразности и надежности услуг». В результате руководство компании решило отложить реформу бизнес-модели. Позже Ливинский пояснил, что речь шла не о полном отказе от выплат, а о поиске нетарифных источников, с которых могли бы выплачиваться дивиденды.

За год с момента вступления Ливинского в должность финансовые показатели «Россетей» улучшились. Если первое полугодие 2017 г. компания завершила с убытком в 22 млрд. рублей, то в первом полугодии 2018 г. чистая прибыль составила 42,3 млрд. рублей. Расходы компании уменьшились с 62,6 млрд рублей до 29 млрд. рублей .  29 июня 2018 года на годовом собрании акционеров Павел Ливинский объявил о выплате промежуточных дивидендов за первый квартал 2018 года в размере 2,5 млрд. рублей, пообещав, что «в дальнейшем усилия менеджмента также будут направлены на выплату дивидендов». 29 августа 2018 года «Россети» объявили о намерении выплатить по итогам 2018 года около 5 млрд. рублей.

Реформа тарифов 
Павел Ливинский предложил найти средства на модернизацию инфраструктуры в утверждении долгосрочных тарифных соглашений на поставку электроэнергии — от 5 до 10 лет вперед. По мнению Ливинского, такие соглашения дадут энергетикам дополнительную мотивацию экономить и работать эффективнее, строить долгосрочные планы.  Также рассматривается возможность включить дивиденды в тарифы, не жертвуя инвестиционной программой и кредитами. Инициатива была поддержана заместителем Минэнерго РФ Вячеславом Кравченко. В августе 2018 года Минэнерго предложило ввести ответственность за исполнение инвестиционной программы при внедрении долгосрочных тарифов. Идею поддержал глава ФАС Игорь Артемьев, выразивший готовность установить для «Россетей» 10-летний тариф, но без включения в него дивидендной надбавки.

Объединение сетей 
Ливинский продвигает идею реинтеграции разделенных в результате реформы 2000-х годов операторов российской энергосистемы в единую компанию.

В частности, он предлагает вернуть в структуру «Россетей» акционерное общество «Системный оператор», ранее выведенное из состава РАО «ЕЭС России» и выполняющее функции диспетчера единой энергосистемы России. О своем предложении он написал в письме председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Идея о поглощении компании, по данным источников «Коммерсанта», возникла на фоне поручения президента РФ провести разбирательства о причинах аварий на электросетях, произошедших летом 2017 года. Проверка выявила проблемы в совместном управлении сетями. Включение диспетчера в состав холдинга, с точки зрения Ливинского, позволит создать «единый центр надежности и предоставления системных услуг» и уменьшить количество аварий, решив проблему рассогласованности действий внутри энергетической системы страны.

В «Системном операторе» инициативу критикуют, отмечая, что интеграция диспетчера в структуру участника рынка противоречит требованию прозрачности. Алексей Жихарев из Vygon Consulting считает, что было бы разумно передать «Россетям» только регулирующие функции «Системного оператора». В случае реализации инициатива потребует изменения законодательства - сейчас диспетчер энергосистемы должен на 100% принадлежать государству, в то время как около 12% акций «Россетей» обращаются на фондовом рынке.

Аналогичным образом Ливинский хочет поступить и с дочерней компанией «Россетей», ФСК ЕЭС, управляющей магистральными электросетями, но сейчас подчиняющейся напрямую Правительству РФ (кроме вопросов бизнес-планирования, финансово-хозяйственной деятельности и инвестпрограммы – эти полномочия уже переданы «Россетям). В ответ председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить управленческую независимость компании.

Семья 
Отец – Анатолий Павлович Ливинский (род. 22 октября 1948). Анатолий Ливинский – энергетик, государственный и научный деятель. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ. Родился в селе Сыростан Челябинской области. В 1973 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженер-механик. В 1973-1976 годах преподавал инженерные дисциплины в Нижнетагильском машиностроительном техникуме. В 1976-1988 годах работал в администрации г. Челябинска. С 1984 по 1988 года являлся депутатом Челябинского городского совета народных депутатов. В 1988-1997 годах — руководитель Комитета промышленности, энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства в администрации Челябинской области. В 1997 году после приглашения на работу в Министерство энергетики РФ вместе с семьей перебирается в Москву. В министерстве он занимает сначала должность руководителя Управления энергосбережения и малой энергетики, а с 1999 г. должность заместителя начальника Департамента государственного энергетического надзора и энергосбережения. Награжден орденом «Знак Почета».

Мать – Нелли Семеновна Ливинская (род. 3 июня 1950). Работала в облисполкоме Челябинской области. С 2013 года зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

Сестра – Ольга Анатольевна Ливинская (род. 20 ноября 1978).

Павел Ливинский – отец пятерых детей (три сына и две дочери).

Увлечения 
Павел Ливинский увлекается бегом, театром и футболом. Болеет за футбольный клуб ЦСКА.

Собственность и доходы 
Доход Ливинского в 2013 году составил 7,5 млн. руб. В 2014 году его доход уменьшился до 5,7 млн. руб.

В 2017 году Павел Ливинский стал самым богатым чиновником в мэрии Москвы с доходом 208 млн. руб. за предыдущий год.

Согласно поданной им декларации о доходах, владеет 33 квартирами.

Общественная деятельность 
В 2014 году вошел в попечительский совет национального исследовательского университета МЭИ.

С 2015 года – президент Спортивной федерации пожарных и спасателей г. Москвы.

С 2017 года – член попечительского совета фонда Храма Христа Спасителя.

С 2018 года состоит в правлении Российского союза промышленников и предпринимателей.

Награды 
Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (2014 год).

Памятная медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2015 год).

Медаль Минобороны РФ «За достижения в области развития инновационных технологий» (2015 год).

Благодарность Мэра Москвы –  за плодотворную работу в системе городского хозяйства (2015 год).

Благодарность Мэра Москвы –  за обеспечение эффективной работы системы городского хозяйства города Москвы (2016 год).

Почетная грамота Правительства Москвы – за большой вклад в подготовку и проведение в городе Москве чемпионата мира по хоккею (2016 год).

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017 год) –  за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца.

Знак отличия «За заслуги перед Москвой» (2017 год).

Памятная медаль «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в Сочи» (2018 год).

Медаль «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан» (2018 год) – за большой вклад в развитие электросетевого комплекса Дагестана.

Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (2018 год) – за активное участие в подготовке и проведении учений энергетиков в Дагестане.

Благодарственное письмо Военного комиссариата города Москвы (2018 год).

Благодарность Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (2018 год).

Благодарность Президента Российской Федерации (2018 год).

Медаль «За укрепление таможенного содружества» (2019 год).

Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2019 год) – за вклад в развитие электросетевого комплекса Чеченской Республики.

Орден Почета (2019 год);

Благодарность Правительства Российской Федерации (2019 год) – за заслуги в реализации программ по развитию электроэнергетики Приморского края.

Примечания